Комарно — топоним:

 Комарно — город во Львовской области Украины.
 Комарно — город в Словакии:
 Крепость Комарно — фортификационная система, расположенная на двух берегах Дуная (словацком и венгерском);
 Комарно — словацкая спортивная школа из Комарно.
 Комарно — город в провинции Манитоба Канады.
 Комарно — село в Еленегурском повяте Нижнесилезского воеводства Польши.
 Комарно — село в Бяльском повяте Люблинского воеводства Польши.